Хане (, ) — нидерландская и немецкая фамилия. Известные носители: 

 Хане, Ваутер д’ (род. 1982) — бельгийский гребец-байдарочник.
 Хане, Рафаэль д’ (род. 1943) — бельгийский композитор.
 Хане, Рутхильд (1910-2001) — немецкий скульптор, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

См. также 
  — деревня на Маркизских островах во Французской Полинезии.